Джей Гендерсон (,  17 вересня 1978, Едмонтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 246-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Аугсбург Пантерс», «Франкфурт Лайонс», «ТВК Інсбрук» та «Ноттінгем Пантерс».

Загалом провів 33 матчі в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «ТВК Інсбрук»
Хокеїсти «Ноттінгем Пантерс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»